Марион Бартоли је освојила турнир. У финалу је победила Забине Лизики са 6:1, 6:4.

Носиоци 

  Серена Вилијамс (четврто коло)
  Викторија Азаренка (друго коло) 
  Марија Шарапова (друго коло)
  Агњешка Радвањска (полуфинале)
  Сара Ерани (прво коло)
  Ли На (четвртфинале)
  Анџелик Кербер (друго коло)
  Петра Квитова (четвртфинале)
  Каролина Возњацки (друго коло)
  Марија Кириленко (прво коло)
  Роберта Винчи (четврто коло)
  Ана Ивановић (друго коло)
  Нађа Петрова (прво коло)
  Саманта Стосур (треће коло)
 ' Марион Бартоли (победница)
  Јелена Јанковић (друго коло)

<ol start=17>
  Слоун Стивенс ''(четвртфинале)
  Доминика Цибулкова ''(треће коло)
  Карла Суарез Наваро ''(четврто коло)
  Кирстен Флипкенс ''(полуфинале)
  Анастасија Пављученкова ''(прво коло)
  Сорана Крстеа ''(друго коло)
  Забине Лизики ''(финалисткиња)
  Пенг Шуај ''(друго коло)
  Јекатерина Макарова ''(треће коло)
  Варвара Лепченко ''(прво коло)
  Луција Шафаржова ''(друго коло)
  Тамира Пашек ''(прво коло)
  Ализе Корне ''(треће коло)
  Мона Бартел ''(друго коло)
  Ромина Опранди ''(прво коло) 
  Клара Закопалова ''(треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= П. Квитова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= К. Вандевеј
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=
| RD1-team03= К. Бертенс 
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ј. Шведова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Г. Мугуруза
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Е. Киотавонг
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ј. Ларсон
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= Ј. Макарова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= К. Суарез Наваро
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= С. Арвидсон
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М. Лучић-Барони
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ј. Бушард
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=7<sup>7
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Г. Воскобојева
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6<sup>5
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= В. Разано
| RD1-score15-1=6<sup>1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= А. Ивановић
| RD1-score16-1=7<sup>7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= П. Квитова
| RD2-score01-1=w/o
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ј. Шведова
| RD2-score02-1=
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Г. Мугуруза
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=7<sup>7
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= Ј. Макарова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6<sup>3
| RD2-score04-3='''6

| RD2-seed05=19
| RD2-team05=

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{wtatennis.com}-

Вимблдон 2013.
Вимблдон — жене појединачно